Une congestion active ou fluxion, un terme médical ;
 Une fluxion, un terme des mathématiques.
 Fluxion, pseudonyme d'un producteur de musique électronique grec.
 Fluxion, premier album studio du groupe The Ocean.